Het Dagblad (Zwijndrecht) - verzetsblad

 Het Nationale Dagblad - NSB-krant
 Het Belgisch Dagblad - Belgische nationalistische krant, gepubliceerd in Den Haag
 Het Financieele Dagblad
 Het Dagblad (Batavia) - krant in Nederlands-Indië (1946-1949?)